Coqueirensi – abitanti di Coqueiral
Coqueirensi – abitanti di Coqueiro Baixo
Coqueirensi – abitanti di Coqueiro Seco
Coqueirensi – abitanti di Coqueiros do Sul